Der Kreis Ózd ist ein Kreis im äußersten Westen des Komitats Borsod-Abaúj-Zemplén in Nordost-Ungarn. Er grenzt im Westen an das Komitat Nógrád und hat im Norden drei Gemeinden, die Grenzorte zum Nachbarland Slowakei sind. Im Zuge der Verwaltungsreform von 2013 wurde das Kleingebiet Ózd (ungarisch Ózdi kistérség) aufgelöst und in die zwei Kreise Ózd und Putnok gespalten. Zum Nachfolgerkreis Ózd (ungarisch Ózdi járás) kamen 17 Gemeinden (mit 54.527 Ew.) und zum Kreis Putnok kamen 12 Gemeinden (mit 13.436 Ew.).
Der Kreis hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 3.099 Einwohnern auf einer Fläche von 22,68 Quadratkilometern. Der Kreis hat den 3. Platz in der Rangliste der Bevölkerungsdichte und der Kreisbevölkerung inne. Der Kreissitz befindet sich in der Stadt Ózd im Zentrum des Kreises.

Gemeindeübersicht 

* Grenzgemeinde zur Slowakei

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011:
2013:;
2016:

Einzelnachweise 

Ozd
Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén